Магистра́льная у́лица — основная транспортная и функционально-планировочная ось города.

Также название «Магистральная улица» носит ряд улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Магистральная улица — улица в Астрахани.
 Магистральная улица — улица в Великом Новгороде.
 Магистральная улица — улица в Всеволожске.
 Магистральная улица — улица в Ижевске.
 Магистральная улица — улица в Костроме.
 Магистральная улица — прежнее название улицы Свердлова в Качканаре.
 Магистральная улица — улица в Кстове.
 В Москве:
 1-я Магистральная улица.
 2-я Магистральная улица.
 3-я Магистральная улица.
 4-я Магистральная улица.
 5-я Магистральная улица.
 Магистральная улица — улица в Новосибирске.
 Магистральная улица — улица в Омске.
 В Пензе:
 Магистральная улица.
 1-я Магистральная улица.
 2-я Магистральная улица.
 3-я Магистральная улица.
 Магистральная улица — улица в Перми.
 Магистральная улица — улица в Томске (Родионово).
 Магистральная улица — улица в Уфе.
 Магистральная улица — улица в Чите.
 Магистральная улица — улица в Ярославле.

Украина 
 В Донецке:
 Магистральная улица.
 Большая Магистральная улица.
 Магистральная улица — улица в Запорожье.
 Магистральная улица — улица в Киеве.
 Магистральная улица — улица в Луганске.
 Магистральная улица — улица в Одессе.
 Магистральная улица — улица в Полтаве.
 Магистральная улица — улица в Харькове.